Янгикент () — село в Кайтагском районе Республики Дагестан.

Административный центр муниципального образования сельское поселение «Янгикентский сельсовет». Центр сельсовета с 1921 года.

География 
Расположено в 12 км к северу от районного центра — села Маджалис, на реке Янгичай (бассейн р. Артузень).

История 
Профессор Расул Магомедов  писал: «Село Янгикент трижды сжигалось: в 1277 году, 1818 году и 1877 г., столько же раз восстанавливалось, чтобы каждый раз называться Янгикентом». Село возникло как часть татского села Нюгеди (в переводе с татского языка — «новое село»). В последующем в населённом пункте стали преобладать кумыки и село было переименовано в Янгикент. Большая часть жителей считается по происхождению терекеменцами.Первоначально селение исполняло функции загородной резиденции живущих в Башлы феодалов уцмийского дома. С 1580-х гг. обособилась янгикентская ветвь династии уцмиев, которая в начале XVII в. вынудила представителей маджалиской ветви эмигрировать в Сефевидское государство (североазербайджанский г. Куба).

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района
Места поселения горских евреев